Power Apps (ehemals PowerApps) ist neben Microsoft Power Automate und Power BI ein Bestandteil der Microsoft Power Platform. Es liefert die Benutzeroberfläche, um mit verschiedenen Datenquellen interagieren zu können.

Funktionen 
Power Apps unterstützt eine breite Anzahl an Konnektoren, um Daten aus den verschiedensten Quellen wie beispielsweise SharePoint, Microsoft Dynamics 365, Salesforce oder weiteren Drittsystemen nutzen zu können. Mit diesem Werkzeugkasten lassen sich mobile Applikationen entwickeln, um spezifische Aufgaben in einem Unternehmen zu lösen. PowerApps ist eine Low-Code-Plattform, welche für die Konfiguration von Applikationen keine Entwicklerkenntnisse voraussetzt.

Geschichte 
Power Apps wurde offiziell per Ende Oktober 2016 eingeführt und hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Es sind seither unzählige Funktionen, Features und Konnektoren hinzugekommen. 

Früher wurden Formulare im SharePoint-Umfeld primär mittels Microsoft InfoPath erstellt. Die letzte und aktuelle Version von InfoPath ist InfoPath Forms Services 2013. Power Apps wird InfoPath zukünftig ablösen.

Weblinks 
 Website von Power Apps

Einzelnachweise 

Microsoft-Software